Knipp steht für:

 Knipp (Speise), eine Grützwurst
 Knipp, ein Gartenwerkzeug, siehe Hippe (Werkzeug)
 Knipp (Toponym), in der Bedeutung Hügel, siehe Hügel #Ortsnamenkunde 
 Knipp (Einheit), ein altes Längen- und Garnmaß
 Haus Knipp, abgegangene Burg im heutigen Duisburger Stadtteil Beeckerwerth

Knipp ist der Familienname folgender Personen:
 Delores Knipp, Sonnenforscher an der Universität Colorado. Er prägte den Begriff Carrington-Ereignis
 Günther Knipp (1935–2019), deutscher Zeichner und Hochschullehrer
 Hans Knipp (1946–2011), deutscher Komponist und Mundartdichter
 Heinrich Georg Knipp (1763–1842), deutscher Bürgermeister und Politiker
 Isabelle Knipp (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Joe Knipp (* 1954), deutscher Chansonnier, Theaterregisseur und Theaterleiter
 Kersten Knipp (* 1966), deutscher Romanist und Journalist
 Russell Knipp (1942–2006), US-amerikanischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Knibb
 Knip